1987-1988 est la treizième saison de l, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. L'équipe du  Djurgården Hockey remporte la saison régulière et le Färjestads BK remporte les séries éliminatoires.

 Saison régulière 
La saison est composée de deux phases successives :
 Vingt-deux matchs joués avec les douze équipes,
 Dix-huit matchs de plus joués avec les dix meilleures équipes de la première phase.

Les deux équipes éliminées de la première phase joue en '' pour conserver leur place. 

 Classements 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

 Meilleurs pointeurs de la saison 

 Séries éliminatoires 

 Effectif vainqueur 

 Équipes d'étoiles 

 Trophées 
 Guldpucken –  Bo Berglund, AIK IF
  – Anders Eldebrink, Södertälje SK
 Trophée Håkan-Loob – Eddy Ericsson, VIK Västerås HK
 Sifflet d'or''' - Kjell Lind

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1987-1988
Elitserien
Elitserien
1987 en Suède
1988 en Suède